Il singolare del torneo di tennis Pittsburgh Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Andrea Leand che ha battuto in finale Pascale Paradis 0–6, 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Rosalyn Fairbank (semifinali)
 Christiane Jolissaint (primo turno)
 Yvonne Vermaak (primo turno)
 Marcella Mesker (quarti di finale)

 Andrea Leand (campionessa)
 Catrin Jexell (secondo turno)
 Jennifer Mundel (primo turno)
 Mareen Louie (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pittsburgh Open 1984